Таманьи́ни () — итальянская фамилия.
 Таманьини, Витторио (1910—1981) — итальянский боксер, олимпийский чемпион.
 Таманьини, Филиппо (род. 1972) — капитан-регент Сан-Марино.